Manfred Donike ist der Name folgender Personen:

* Manfred Donike (Radsportler, 1933) (1933–1995), deutscher Radrennfahrer, Chemiker und Dopingfahnder
 Manfred Donike (Radsportler, 1960) (1960–2003), deutscher Radrennfahrer und Radsportfunktionär